Le Ministère de l'Energie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures est un ministère guinéen dont le ministre est Aly Seydouba Soumah.

Titulaires depuis 2010

Références 

Hydrocarbures